Ел Калирој има више значења:

 Ел Калирој (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Калирој, Сан Хосе Дос (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику